Alexandr Nizozemský (nizozemsky Willem Alexander Karel Hendrik Frederik) (25. srpna 1851, Den Haag – 21. června 1884 tamtéž), nizozemský princ z dynastie Oranje-Nassau.

Alexandr se narodil jako třetí, nejmladší syn nizozemského krále Viléma III. a jeho manželky, württemberské princezny Žofie.
Alexandr se narodil jako neduživé dítě s pokřivenou páteří a s levým ramenem vyšším než pravé. Kvůli slabosti páteře musel nosit od roku 1867 kovový korzet, což mělo za následek poranění jater. Byl – na rozdíl od svého bratra prince Viléma – disciplinovaný, inteligentní a velmi sečtělý. Po bratrově smrti 11. července roku 1879 až do své smrti byl následníkem nizozemského trůnu, dříve než jeho otec však sám zemřel na tyfus. Půl roku před Alexandrovou smrtí se král Vilém III. znovu oženil s Emmou Waldeck-Pyrmont (1874); z tohoto manželství se narodila dcera – budoucí nizozemská královna Vilemína.

Alexandr se neoženil, byla však navázána jednání o sňatku s portugalskou infantkou Marií Annou Portugalskou, dcerou svrženého portugalského krále Michala I. (Marie Anna se později provdala za lucemburského vévodu Viléma IV.)

Byl bázlivý a samotářský, po smrti své matky v roce 1877 často upadal do depresí. Od té doby, a především po svatbě svého otce s Emmou Waldeck-Pyrmont, žil uzavřeně, v izolaci, až do své smrti 21. června 1884. Byl posledním mužským potomkem nizozemské královské rodiny až do roku 1967, kdy se 116 let po smrti Viléma III. narodil královně Beatrix korunní princ Vilém Alexandr.

Pochován byl 17. července v královské hrobce v Nieuwe Kerk v Delftu, místě posledního odpočinku nizozemské panovnické rodiny.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Biography of Alexander of the Netherlands (1851–1884)
 Royal House of the Netherlands and Grand-Ducal House of Luxembourg

Oranžsko-nasavská dynastie
Nizozemští princové
Pohřbení v Královské hrobce v Nieuwe Kerk v Delftu
Narození v roce 1851
Narození 25. srpna
Úmrtí 21. června
Úmrtí v roce 1884
Oranžská knížata
Muži
Narození v Haagu
Úmrtí v Haagu
Oranžsko-nasavští princové
Absolventi Univerzity v Leidenu
Nositelé Řádu nizozemského lva